Egedacher steht für:
 Egedacher (Familie), deutsch-österreichische Orgelbauerfamilie

Egedacher ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Egedacher der Ältere (um 1620–1661), deutscher Orgelbauer
 Christoph Egedacher der Jüngere (1641–1706), deutscher Orgelbauer

 Rochus Franz Ignaz Egedacher (1749–1824), österreichischer Orgelbauer